Томе:

 Томе — город в Японии, находящийся в префектуре Мияги.
 Томе, Дельфина (род. 1996) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Томе, Отто Вильгельм (1840—1925) — немецкий ботаник и художник — ботанический иллюстратор.

См. также 
 Сан-Томе